Seznam muzejev v Srbiji.

 Narodni muzej Šabac (kompleksni, Šabac, Mačva)

Srbija